Елизаветинский — название населённых пунктов в России:

 Елизаветинский — хутор в Хомутовском районе Курской области.
 Елизаветинский — хутор в Щёкинском районе Тульской области.
 Елизаветинский — прежнее название села Елизаветинка в Черлакском районе Омской области.

Разное 
 Елизаветинский переулок
 Елизаветинский сельсовет

См. также 
 Елизавета (значения)
 Елизаветин (значения)
 Елизаветинка
 Елизаветино
 Елизаветинская
 Елизаветинское